Alberto Moreno Pérez, calciatore spagnolo
Julio Alberto Moreno, calciatore spagnolo
Carlos Alberto Sánchez Moreno, calciatore colombiano